Сборная Каталонии по футболу — официальная сборная автономного сообщества Каталония в составе Испании. Его организатором является . Команда известна под различными названиями, включая Selecció Catalana, Selecció de Barcelona и Catalan XI.

Каталония не является аффилированным членом ФИФА или УЕФА, поэтому её сборная не принимает участия в чемпионатах мира или Европы. Вместо этого каталонцы являются испанскими гражданами и имеют право играть за сборную Испании, многие из них становились настоящими звёздами «красной фурии». Каталония пытается присоединиться к УЕФА, сославшись на входящие в состав Великобритании Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, имеющие членство в ФИФА и УЕФА, но получает отказ из-за противодействия Испанской федерации. Однако с 1904 года команда сыграла почти 200 игр с различными национальными, региональными и клубными командами. Начиная с 1997 года они играют международные игры на более регулярной основе. Среди сборных, с которыми они сыграли — Нигерия, Бразилия и Аргентина.

В декабре 2009 года Каталония одержала победу со счётом 4:2 над Аргентиной на «Камп Ноу». Со 2 ноября 2009 года по 2 января 2013 главным тренером сборной был Йохан Кройф.

Текущий состав 
Состав на товарищеский матч со сборной Страны Басков 25 марта 2019 года.

Все международные матчи

Примечания

Ссылки 
 Федерация футбола Каталонии
 Подробные результаты матчей
 Каталонский спорт

Каталония
К
Спорт в Каталонии